Камбербэтч () — английская фамилия.

Известные носители 
 Камбербэтч, Бенедикт (род. 1976) — британский актёр.
  (1911—1973) — британский игрок в регбилиг, финалист Кубка вызова в составе клуба «Барроу» (1938).
 Камбербэтч, Габриэла (род. 1999) — барбадосская шахматистка, чемпионка Барбадоса (2015).
 Камбербэтч, Генри Альфред (1858 —1918) — британский дипломат, отец Генри Карлтона Камбербэтча.
 Камбербэтч, Генри Карлтон (1900 —1966) — офицер британского Королевского флота, отец Тимоти Карлтона Камбербэтча.
 Камбербэтч, Гэвин (род. ок. 1984) — барбадосский игрок в сквош, бронзовый медалист Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в мужских (2006) и смешанных (2006, 2014) парах.
 Камбербэтч, Кевин — барбадосский легкоатлет, бронзовый медалист Чемпионата Центральной Америки и Карибского бассейна по лёгкой атлетике в прыжках в высоту (1999).
 Камбербэтч, Келтон (род. 1986) — гайанский легкоатлет, рекордсмен Гайаны в эстафете 4×400 м (с 2017).
 Камбербэтч, Клаудия (в замужестве — Джонс; 1915—1964) — американская журналистка и феминистская активистка.
 Камбербэтч, Мария (род. 1983) — барбадосская баскетболистка, игрок национальной сборной.
 Камбербэтч, Роберт Уильям (1821 —1876) — британский дипломат, занимавший пост консула в Российской и Османской империях, отец Генри Альфреда Камбербэтча.
 Камбербэтч, Тимоти Карлтон (род. 1939) — британский актёр, отец Бенедикта Камбербэтча.
 Камбербэтч, Хорхе — кубинский легкоатлет, бронзовый медалист Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в беге на 400 м с барьерами (1962).
 Камбербэтч, Шон — барбадосский игрок в хоккей на траве, тренер национальной сборной.